Dias de Fuga é o álbum um da banda paranaense de Pop Rock Hevo84, o álbum foi lançado independentemente no final de 2007, mas em 2008 o álbum teve um relançamento em edição luxuosa.

Faixas 
 "A Vida é Minha"
 "Passos Escuros"
 "Mas Você Nem Vai Saber"
 "Quisera Eu"
 "Por Um Lugar Seguro"
 "Pra Vida Inteira"
 "Longo Caminho"
 "Ao Lado Teu"
 "Alguém Melhor que Eu"
 "Meu Mundo Sem Você"
 "A Vida é Minha" (Versão Acústica) (Faixa Bônus na edição luxuosa)

 Faixa Interativa

O CD traz uma faixa interativa do clipe da música "A Vida é Minha" e uma galeria de fotos da banda.

Malhação 
A música "Passos Escuros", faz parte da trilha sonora da série Malhação 2009 da Rede Globo.

Video Clipes 
 "A Vida é Minha"
 "Passos Escuros" (Versão Acústica)

Álbuns de 2008
Álbuns de pop rock